Der Name Zsolnay bezeichnet

 den österreich-ungarischen Verleger Paul Zsolnay
 den Paul Zsolnay Verlag in Wien
 den ungarischen Keramikkünstler und Großindustriellen Vilmos Zsolnay (1828–1900)
 die Zsolnay Porzellanmanufaktur in Pécs, Ungarn